Keri Windsor (nascida em 3 de dezembro de 1973, em Duluth) é uma modelo e performer (entre 1998 a 2004) atriz pornográfica norte-americana, que usou o pseudônimo Lacey Ogden, entre outros nomes.

Prêmios
2000 AVN Award indicada – Best Solo Sex Scene – Darling (Wicked Pictures)
2001 AVN Award indicada – Best Supporting Actress, Vídeo – The Collector (Ultimate Pictures/Adam & Eve)
2001 AVN Award indicada – Best All Girl Sex Scene, Vídeo – Essentially Dee (Wicked Pictures) com Juli Ashton, Shayla LaVeaux, Dee, & the Sybian
2001 AVN Award indicada – Best All Girl Sex Scene, Vídeo – Shayla's Web (VCA Platinum Plus) com Shayla LaVeaux & Alexandra Nice
2001 AVN Award indicada – Best Solo Sex Scene – Fire & Ice (Adam & Eve Productions)
2001 Cyberspace Adult Video Reviews Award (CAVR) indicada - Hottest Porn Star
2002 AVN Award indicada – Best Couples Sex Scene, Vídeo – Getting Even

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Duluth